Primera División 1928-1929 – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1928 – edizione del campionato argentino di calcio